Marola (Carpineti), plaats in de gemeente Carpineti, provincie Reggio Emilia (regio Emilia Romagna).
Marola (La Spezia), plaats in de gemeente La Spezia, provincie La Spezia (regio Ligurië).
Marola (Torri di Quartesolo), plaats in de gemeente Torri di Quartesolo, provincie Vicenza (regio Veneto).